

Personnalités 

 George Joseph Bell (1770-1843), juriste écossais ;
 George Bell (1777-1832), chirurgien officiel du roi George IV en Écosse, fils de Benjamin Bell ;
 George Bell (1794-1877), général irlandais de l'armée britannique ;
 George Bell (1809-1899), éditeur propriétaire d'un journal en Nouvelle-Zélande ;
 George Bell (1814-1890), éditeur britannique, fondateur de George Bell & Sons ;
 Georges Bell (1824-1889), homme de lettres français
 George Bell (1828-1907), brigadier général ;
 George H. Bell (1839-1917) ;
 George Alexander Bell (1856-1927) ;
 George Bell Jr (1859-1926), général major de l'armée des États-Unis ;
 George Bell (1861-1959), footballeur ;
 George John Bell (1872-1944), homme politique australien ;
 George Bell (1874-1941), joueur de baseball ;
 George Bell (1878-1966), peintre australien ;
 George Kennedy Allen Bell (1883-1958), évêque anglican de Chichester ;
 George E. Bell (1883-1970), homme politique canadien de la province d'Alberta ;
 George Bell, homme politique canadien (province de Colombie) du début du XX siècle ;
 Max Bell (George Maxwell Bell, 1912-1972), éditeur et homme d'affaires ;
 George Bell (1912-1999), joueur de footie (football australien) ;
 George T. Bell (1913-1973), assistant spécial du Président des États-Unis Richard Nixon ;
 George Gris Bell (1920-2000), soldat canadien, fonctionnaire, universitaire ;
 George Irving Bell (1926-2000), physicien américain, biologiste et alpiniste ;
 George Bell (basket-ball) (1957-) ;
 George Bell (1959-), joueur de baseball de la République dominicaine.

Entreprise 
 , maison d'édition à Londres

Notes et références 

Homonymie de personnes